Die Hamburg European Open 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Hamburg. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 6. bis 11. Juli 2021 im Tennisstadion am Rothenbaum statt. Es wurde erstmals seit 2002 wieder auf der Anlage veranstaltet.

Die Siegerinnen des letzten Turniers 2002 waren Kim Clijsters im Einzel sowie die Paarung Martina Hingis/Barbara Schett im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Hamburg European Open 2021 fand vom 5. bis 6. Juli 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude